Hebe — deusa na mitologia grega
 Hebe (programa de televisão) — programa apresentado por Hebe Camargo
 Hebe (gênero) — gênero de plantas
 6 Hebe — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de mitologia